Матчи группы E чемпионата Европы по баскетболу 2011 прошли с 7 по 11 сентября 2011 года в Вильнюсе на Siemens Arena. В них приняли участия сборные, занявшие первые три места в группах A и B. Результаты встреч предварительного раунда между собой учитывались во втором групповом этапе. Сборные, занявшие первые четыре места в группе, вышли в плей-офф

Турнирная таблица

Результаты встреч

Первый тур

Второй тур

Третий тур

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа F

Ссылки 
 Официальный сайт